Mirman ist der Familienname folgender Personen:

 Brad Mirman (* 1953), US-amerikanischer Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Eugene Mirman (* 1974), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Regisseur, Autor und Schauspieler
 Leonard Mirman (1940–2017), US-amerikanischer Mathematiker und Wirtschaftswissenschaftler